

События 
 Консулы Марк Нуммий Сенецион Альбин и Марк Лелий Фульвий Максим Эмилиан.
 В Иране коронация царя Арташира. К власти пришла династия Сасанидов.

Родились 
 Сыма Чжоу, чиновник в Китае.
 Чжугэ Чжань, военный и политический деятель в Китае.

Скончались 
 Сей Саллюстий, тесть императора Александра Севера.
 Сюй Юэ, китайский астроном, математик и философ.

См. также